Biografies:
 Saunders Lewis (John Saunders Lewis, 1893 - 1985) va ser un poeta, dramaturg, historiador, crític literari i activista
 Flip Saunders
 George Saunders
 Jennifer Saunders
 Rebecca Saunders
 Steve Saunders
 Tim Saunders, poeta en llengua còrnica que també escriu poesia i periodisme en gal·lès, irlandès, bretó i còrnic 
 Miscel·lània:
 Acoblament de Russell-Saunders
 Conill roquer de Saunders, espècie de conill del gènere Pronolagus que viu a Lesotho, Sud-àfrica i Swazilàndia 
 Gavina de Saunders, espècie d'ocell de la família dels làrids (Laridae), a l'ordre dels caradriformes (Charadriiformes)
 Xatrac menut de Saunders, ocell de la família dels làrids (Laridae) que habita costes i illes properes